EHF Cup Winners’ Cup, een Europees handbaltoernooi
 Europacup II (voetbal), een Europees voetbaltoernooi